Duas Igrejas puede ser cualquiera de estas parroquias civiles de Portugal:

 Duas Igrejas (Miranda de Duero).
 Duas Igrejas (Paredes).
 Duas Igrejas (Penafiel).
 Duas Igrejas (Vila Verde).

Freguesias de Portugal